Дивљи анђели се може односити на:
Дивљи анђели, југословенски филм из 1969,
Дивље анђеле, југословенску поп групу.